Ulrich Schulte ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Schulte (Politiker) (* 1967), deutscher Politiker, Bürgermeister von Plettenberg
 Ulrich Schulte (Journalist) (* 1974), deutscher Journalist 
 Ulrich Schulte-Strathaus (* 1953), deutscher Manager
 Ulrich Schulte-Wülwer (* 1944), deutscher Kunsthistoriker